Vozes Roubadas - Diários de Guerra é um coletânea de diários de guerra, organizados em livro por Zlata Filipovic e Melanie Challenger.

Quando estavam fazendo o livro elas tinham parâmetros em mente. Elas buscaram diários que, como o de Zlata, trouxessem detalhes simples, mas bem humanos, como o fato de ela ter um gato ou um passarinho, ou de gostar de Michael Jackson e Madonna. Também era importante que os textos tivessem qualidade literária.

Foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, em 2008.

Ligações externas 
 Ficha técnica, na Cia. das Letras

Livros da Bósnia e Herzegovina
Livros de guerra